Верхний Салтов:
 Верхний Салтов — село в Волчанском районе Харьковской области Украины.
 «Верхний Салтов» — древний археологический памятник, расположенный возле села Верхний Салтов.
 «Верхний Салтов» — историко-археологический музей-заповедник, основанный в 1899 году в Верхнем Салтове.